Lesnoie (en rus: Лесное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 610 habitants. Pertany al districte de Sudak. Fins al 1948 la vila es deia Suük-Su.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea